La stagione 2022-2023 dei Houston Rockets è la 56ª stagione della franchigia, la 56ª nella NBA, la 52ª a Houston.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Rockets spettavano due scelte al primo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023